Турић може бити:

 Турић (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Турић (Пелагићево), насељено мјесто у општини Пелагићево, Република Српска, БиХ